Момчилович — фамилия.
 Момчилович, Ивица (род. 1967) — югославский и сербский футболист, полузащитник.
 Момчилович, Мирослав (род. 1969) – сербский кинорежиссёр и сценарист.